Potschtarjow ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Potschtarjow (* 1993), ukrainischer Badmintonspieler
 Jewhen Potschtarjow (* 1987), ukrainischer Badmintonspieler